Добрня — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Добрня (Республика Сербская) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской.
 Добрня (Федерация Боснии и Герцеговины) — село в общине Тузла Федерации Боснии и Герцеговины.